Bad Liar () — песня, записанная американской певицей Селеной Гомес, вышедшая 18 мая 2017 года в качестве первого сингла на лейблах Interscope и Polydor. Написана Селеной Гомес, Джулией Майклз, Джастином Трантером, Иэном Киркпатриком, Дэвидом Бирном (основатель группы «Talking Heads»), Крисом Францем и Тиной Веймут, продюсером выступил Ian Kirkpatrick.

История 
В песни сочетаются такие стили как новая волна и инди-рок.

Песня получила положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Pitchfork, Rolling Stone, Spin, Idolator, Entertainment Weekly, The New York Times, а Joe Lynch из журнала Billboard назвал её «одной из лучших поп-песен 2017 года на этот момент».

Итоговые списки

Музыкальное видео 
Первая версия видеоклипа вышла 18 мая 2017 года на стриминговом канале Spotify. Он стал первым музыкальным видеоклипом премьера которого прошла эксклюзивно на Spotify. Певицу показывают, возлежащей на кровати в розовом неглиже с белой ленточкой, связывающей её руки.
Официальный видеоклип вышел 14 июня 2017 года на канале YouTube. Режиссёр Jesse Peretz. Селена сыграла несколько персонажей в клипе: учительницу, школьницу, учителя-мужчину с усами и маму. Над дизайном костюмов работал Kari Perker.

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2017 года
Песни по алфавиту
Песни 2017 года
Песни Селены Гомес
Синглы Interscope Records
Синглы Polydor Records
Песни о домашнем насилии
Сентиментальные любовные песни
Песни, написанные Джулией Майклз